Deep Space:

 Deep Space 1 — экспериментальный автоматический космический аппарат, запущенный 24 октября 1998 года.
 Deep Space 2 — зонд NASA.
 Deep Space Habitat — модуль, предназначенный для долговременного пребывания людей на Марсе.
 Deep Space Homer — пятнадцатый эпизод пятого сезона мультсериала «Симпсоны».